Авастла има више значења:
 Авастла (Аколман), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Авастла (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику